Pedro Sarmiento (piłkarz) – hiszpański piłkarz i trener.
 Pedro Sarmiento (kardynał) – hiszpański kardynał, arcybiskup Santiago de Compostela.
 Pedro Sarmiento de Gamboa – hiszpański żeglarz i kosmograf.